A National Basketball Association 1998–1999-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 53. szezonja volt. A szezon egy felfüggesztés miatt csak 1999. február 5-én kezdődött, mindegyik csapat 50 mérkőzést játszott az alapszakaszban. Az 1999-es All-Star-mérkőzést nem rendezték meg.

A győztes a San Antonio Spurs lett, amely a döntőben összesítésben 4–1-re nyert a New York Knicks ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Karl Malone, a döntő MVP-je Tim Duncan lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Karl Malone
Az év újonca: Vince Carter
Legjobb védekező játékos: Alonzo Mourning
Legtöbbet fejlődött játékos: Darrell Armstrong
Legjobb „hatodik” játékos: Darrell Armstrong

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba